Capehart ist der Familienname folgender Personen:

 Homer E. Capehart (1897–1979), US-amerikanischer Politiker
 James Capehart (1847–1921), US-amerikanischer Politiker

Capehart ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Capehart (Hawaii)
 Capehart (Indiana)
 Capehart (Nebraska)
 Capehart (West Virginia)